Громник ()

 Громник — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Тарнувский повят, Малопольское воеводство.
 Громник — село, административный центр одноименной гмины (волости) в Польше, в составе Тарнувского повята, Малопольское воеводство.
Громник — астрологическое сочинение из «отреченной» (запретной) литературы древней Руси.